Papilio polytes — дневная бабочка рода Papilio семейства парусников (). Впервые вид описан в 1758 году Карлом Линнеем. Видовое название бабочки происходит от греческого слова «poly» — «множественный, разнообразный», что связано с половым диморфизмом самок.

Ареал 
Распространена в Южной и Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Индонезию, Микронезию.

Описание 
Размах крыльев 90—100 мм. Самки обычно крупнее самцов. Самцы представлены одной формой. Основной фон крыльев — чёрный. Передние крылья чёрного цвета с тонкими серыми прожилками, вдоль наружного края крыла располагаются пятна диаметром 2—3 мм, уменьшающиеся в размере к вершине, через одну срединную ячейку, белого цвета. На задних крыльях в средней части располагается ряд пятен овальной формы белого цвета, в каждой ячейке. Грудь и брюшко чёрного цвета.

В Южной Азии у самок Papilio polytes выделяют три формы или морфы:
 cyrus

Эта форма похожа на самца, только с выраженными пятнами в виде полумесяцев красного цвета на обратной стороне задних крыльев и хвостовыми отростками. Это наименее распространено из трех форм.
 stichius
[[Файл:Papilio polytes stichius by kadavoor.jpg|thumb| Форма stichius]]
Эта форма внешне похожа на Atrophaneura aristolochiae, является самой распространенной.
 romulus'Самки этой формы похожи на Atrophaneura hector, но не столь похожи на оригинал. Отличительной особенностью является цвет брюшка у Atrophaneura hector — красного цвета, а у romulus — чёрного.

 Места обитания 
Papilio polytes предпочитают умеренно лесистые участки влажных районов Азии, встречаются в горах, городских садах и на цитрусовых плантациях.

 Подвиды 
 Papilio polytes polytes;
 Papilio polytes alcindor Oberthür, 1879;
 Papilio polytes alphenor Cramer, [1776]
 Papilio polytes javanus Felder, 1862;
 Papilio polytes ledebouria Eschscholtz,
 Papilio polytes liujidongi Huang, 2003
 Papilio polytes mandane Rothschild, 1895;
 Papilio polytes messius Fruhstorfer, 1909
 Papilio polytes nikobarus C. Felder, 1862
 Papilio polytes nicanor C. & R. Felder, 1865
 Papilio polytes pasikrates Fruhstorfer, 1908;
 Papilio polytes perversus Rothschild, 1895
 Papilio polytes polycritos Fruhstorfer, 1902
 Papilio polytes romulus Cramer, [1775];
 Papilio polytes sotira Jordan, 1909
 Papilio polytes steffi (Page & Treadaway, 2003);
 Papilio polytes stichioides Evans, 1927
 Papilio polytes theseus Cramer, [1777];
 Papilio polytes timorensis C. & R. Felder, 1864
 Papilio polytes tucanus Jordan, 1909
 Papilio polytes vigellius Fruhstorfer, 1909

 Размножение 

 Яйцо 
Яйца откладываются поодиночке на верхнюю часть листьев. округлой формы желтой или светло-оранжевой окраски.

 Гусеница 
Первые несколько линек гусеницы чёрного цвета и напоминают гусениц Papilio demoleus. Впоследствии они становятся тёмно-зелёного цвета, с поперечными полосами чёрного цвета на 4-м и 5-м сегментах, а также косыми чёрно-белыми полосами на 8-м и 9-м сегментах, чем напоминают гусениц Papilio polymnestor. Последние отличаются головой зеленого цвета, которая у гусениц Papilio polytes красно-коричневого цвета. Гусеницы Papilio polytes часто страдают от паразитических ос.

 Куколка 
Куколка светло-зеленого цвета, длиной 2—4 см, прикрепляется к нижней стороне листьев и веток, кормовых деревьев.

 Кормовые растения гусениц 
Гусеницы питаются листьями кустарников и деревьев семейства рутовые:
 Баиль Atalantia racemosa Цитрус spp. (C. aurantifolia, C. grandis, C. limon, C. medica, C. sinensis)
 Glycosmis arborea Муррайя Кёнига Муррайя метельчатая''

Ссылки 
 Butterflies of Sri Lanka
 Mimicry, Nagoya University
 Photos & videos of step by step of common mormon

Хвостоносцы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1758 году